Мексика бере участь в  Олімпійських іграх з 1900, а в зимових Олімпіадах з 1928.

Мексика приймала літні Олімпійські ігри 1968.

Мексиканські спортсмени вибороли загалом 55 олімпійських медалей. Найбільш успішні види спорту для Мексики: легка атлетика, бокс та стрибки у воду.

Національний олімпійський комітет Мексики було стоворено 1923 року.

Таблиці медалей

Медалі за Іграми

Медалі за видами спорту

Посилання 
 Мексика на сайті МОК   

Країни на Олімпійських іграх